"Montano" pode ser:
 Montano, religioso
 Gaggio Montano, comuna italiana da Emília Romagna
 Montano Antilia, comuna italiana da Campânia
 Montano Lucino, comuna italiana da Lombardia

Ver também 
 Biomas montanos
 Montaño
 Transmontano

Desambiguações de topônimos